Vengeance du ciné opérateur (Месть кинематографического оператора, Mest kinematograficheskogo operatora) est un film russe réalisé par Ladislas Starewitch, sorti en 1912.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Ladislas Starewitch
 Décors : Ladislas Starewitch

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 1912
Court métrage d'animation russe
Film muet russe
Film russe en noir et blanc